Tizenegyedik bajnoki címét nyerte az MTK, egyetlen vereséget szenvedett a huszonkét mérkőzésből, tíz pont előnnyel a nagy rivális Ferencváros előtt. Ebben az évben alakult ki az aranylánc néven emlegetett Braun, Molnár, Opata, Orth, Jeny csatársor.

Már augusztusban elkezdődött az idény és áprilisig tartott, az olimpiai tornára készült a válogatott, Lengyelországot 5-0 ra legyőzte a magyar csapat, a következő mérkőzés egyiptomi csapás néven vonult be a köztudatba, 3-0 Egyiptom javára.

A vidéki legjobbjai a Csabai AK, a Diósgyőri VTK, a Szombathelyi AK, a Pécsi SC, a Váci SE és a Debreceni VSC lettek. Országos bajnoki döntő: MTK - Szombathely 1:1, 3:0.

A végeredmény 

A bajnok MTK játékosai
 Kropacsek Ferenc (20) – Mándi Gyula (22), Senkey I Imre (22) – Kertész II Vilmos (20), Nádler Henrik (21), Nyúl II Vilmos (13) – Braun József (20), Molnár György (20), Orth György (13), Opata Zoltán (17), Jeny Rudolf (19).
További játékosok: Fábián Sándor k. (2), Nyúl I Ferenc (3), Senkey II Gyula (3), Stalmach Lajos (2), Varga György (2), Winkler II Róbert (10), Wester Károly (1).
Edző: Fronz Döme

Kereszttáblázat

Dijak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti Sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1923